Dernye (szerbül Дероње/Deronje), Szerbia, Vajdaság, Nyugat-bácskai körzet
Dernye-patak, folyóvíz Gány, Nemesnebojsza és Nemeskajal közelében